Tentación puede referirse a las siguientes artículos:

 Tentación (cristiana), en el ámbito de la religiones con doctrinas cristianas es la provocación o incitación; 
 Tentación (telenovela), una telenovela del Canal 13 de Chile; 
 Tentación (1943), película protagonizada por la actriz mexicana Gloria Marín; 
 Tentación (1932), película estadounidense dirigida por George Cukor; o
 Tentación (1929), película protagonizada por Greta Garbo.